Ženská čtyřhra Internationaux de Strasbourg 2019 probíhala ve druhé polovině května 2019. Do deblové soutěže štrasburského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Rumunek Mihaela Buzărnescuová a Ioana Raluca Olaruová, jehož členky nestartovaly společně. Buzărnescuová se rozhodla turnaje nezúčastnit. Spoluhráčkou Olaruové se stala Darija Juraková, s níž skončila v semifinále na raketách Gavrilovové a Perezové.

Vítězem se stal australský pár Darja Gavrilovová a Ellen Perezová, který do turnaje zasáhl z pozice náhradníka, až po odstoupení turnajových jedniček sester Čanových. Australanky ve finále zdolaly čínskou dvojici Tuan Jing-jing a Chan Sin-jün po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Gavrilovová vybojovala druhý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Perezovou to bylo první takové turnajové vítězství. Debutovou deblovou trofej na Istanbul Cupu 2015 získala Gavrilovová také jako náhradnice v páru se Svitolinovou.

Nasazení párů 

  Čan Chao-čching /  Latisha Chan (odstoupily)
  Eri Hozumiová /  Makoto Ninomijová (čtvrtfinále)
  Alicja Rosolská /  Jang Čao-süan (1. kolo)
  Darija Juraková /  Ioana Raluca Olaruová (semifinále)
  Nadija Kičenoková /  Abigail Spearsová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Internationaux de Strasbourg
Tenis ve Francii v roce 2019
WTA Tour 2019